

Sport 
 TV 1893 Neuhausen – squadra di pallamano tedesca con sede a Metzingen

Geografia

Estonia 
 Neuhausen – antico nome tedesco del comune di Vastseliina (Võrumaa)

Germania 
 Neuhausen – comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Neuhausen – ex comune ora frazione di Engen, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Neuhausen – frazione di Kempten, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Neuhausen – frazione di Königsfeld im Schwarzwald, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Neuhausen – ex comune ora frazione di Marxheim, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Neuhausen – frazione di Michelau im Steigerwald, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Neuhausen – frazione di Offenberg, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Neuhausen – ex comune ora frazione di Priesendorf, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Neuhausen – ex comune ora frazione di Weihmichl, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Neuhausen – quartiere di Worms, città extracircondariale (Renania-Palatinato)
 Neuhausen an der Erms – ex comune ora frazione di Metzingen, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Neuhausen auf den Fildern – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Neuhausen/Erzgebirge – comune nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Neuhausen-Nymphenburg – distretto di Monaco di Baviera, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Neuhausen ob Eck – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Neuhausen/Spree – comune nel circondario della Sprea-Neiße (Brandeburgo)

Russia 
 Neuhausen – antico nome tedesco di Gur'evsk, città nel Gur'evskij rajon (Kaliningrad)

Svizzera 
 Neuhausen am Rheinfall – città (Canton Sciaffusa)

Pagine correlate 
 Neuhaus (disambigua)